Áurea, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
Aurea (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie Lycaenidae